Verges (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Verges (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Girona